Incirrina, или Incirrata, — подотряд головоногих моллюсков из отряда осьминогов (Octopoda). Включает их «классические» виды из семейства Octopodidae и многих пелагических осьминогов, например, аргонавтов.

Описание 
От представителей подотряда Cirrina осьминоги, относящиеся к Incirrina, отличаются отсутствием чувствительных усиков-цирр (в честь которых Cirrina и получили свое название), а также отсутствием парных плавников на голове и маленькой внутренней раковины (у аргонавтов раковина не настоящая).

Классификация 
На январь 2018 года в состав отряда включают следующие семейства:
 Надсемейство Argonautoidea
 Семейство Alloposidae
 Семейство Argonautidae
 Семейство Ocythoidae
 Семейство Tremoctopodidae
 Надсемейство Octopodoidea
 Семейство Amphitretidae
 Подсемейство Amphitretinae
 Подсемейство Bolitaeninae
 Подсемейство Vitreledonellinae
 Семейство Bathypolypodidae
 Семейство Eledonidae
 Семейство Enteroctopodidae
 Семейство Megaleledonidae
 Семейство Octopodidae

В 2016 году около Гавайских островов был открыт новый вид.

См. также 
 Аргонавты (моллюски)
 Гигантский осьминог
 Velodona togata

Примечания

Ссылки 
 Rogers A. D., Tyler P. A., Connelly D. P., Copley J. T., James R., Larter R. D., Linse K., Mills R. A. et al. (2012). Eisen, Jonathan A. ed. The discovery of new deep-sea hydrothermal vent communities in the Southern Ocean and implications for biogeography. PLoS Biology 10: e1001234. . PMID 22235194.

Осьминоги